Jade Jones (zanger) (1979), Brits zanger
 Jade Jones (taekwondoka) (1993), Brits taekwondoka
 Jade Jones (atlete) (1996), Brits para-atlete